Ume kan syfta på:
 Umeå – en stad i Västerbotten
 Ume (frukt) – en plommonart
 Ume älv – en av de stora Norrlandsälvarna
 Ume kontrakt – ett tidigare kontrakt i Luleå stift
 Umebladet – en tidning
 Umedalen – en stadsdel i västra Umeå
 Umefolk – en folkmusikfestival
 Umesamiska – ett samiskt språk
 Umespexarna
 Umestan – en företagspark i Umeå
 Umeälvsbron – en järnvägsbro över Ume älv
 BK Ume-Trixa – en sportklubb

Se även
 Umeå (olika betydelser)